Vailati ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Vailati (1919–1990), italienischer Regisseur, Drehbuchautor, Produzent und Dokumentarfilmer
 Ernesto Vailati, italienischer Motorradrennfahrer
 Germano Vailati (* 1980), Schweizer Fußballspieler
 Giovanni Vailati (1863–1909), italienischer Historiker, Philosoph und Mathematiker
 Silvio Vailati (1909–1940), italienischer Motorradrennfahrer